Franz Staffa ist der Name folgender Personen:

* Franz Staffa (Politiker, I), österreichischer Politiker, Reichstagsabgeordneter 
 Franz Staffa (Politiker, 1907) (1907–1981), österreichischer Politiker (SPÖ), Nationalratsabgeordneter